Nematodirella är ett släkte av rundmaskar. Nematodirella ingår i familjen Trichostrongylidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Nematodirella